David Andersen (ur. 15 lutego 1983) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Isfjorden IL. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W indywidualnych zawodach Pucharu Świata wystąpił trzykrotnie. Po raz pierwszy w ostatnim konkursie 1999/2000 w Planicy, gdzie zajął 23. miejsce. W grudniu 2001 wziął udział w dwóch konkursach, jednak nie zdobył punktów (był 47. i 46.). Uczestniczył również w konkursie drużynowym na Alpenarenie w Villach (9 grudnia 2001). W składzie z Bjørnem Einarem Romørenem, Roarem Ljøkelsøyem i Tommy Ingebrigtsenem uplasował się na siódmym miejscu. Do zwycięzców, reprezentantów Finlandii stracili 114,5 pkt.

Jego największym sukcesem w zawodach Pucharu Kontynentalnego jest zajęcie drugiego miejsca w Velenje (8 lipca 2000).

17 marca 2000 w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku – 209,5 metra.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS wystąpił w sierpniu 2002, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Rælingen.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 2000  Szczyrbskie Jezioro – srebrny medal
 2001  Karpacz – 6. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Trondheim – 11 grudnia 1999 (9. miejsce)
  Trondheim – 12 grudnia 1999 (6. miejsce)
  Kuopio – 16 grudnia 1999 (9. miejsce)
  Lahti – 17 grudnia 1999 (5. miejsce)
  Planica – 12 lutego 2000 (10. miejsce)
  Ruka – 26 marca 2000 (7. miejsce)
  Velenje – 8 lipca 2000 (2. miejsce)
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2001 (8. miejsce)
  Lauscha – 26 stycznia 2002 (4. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1983
Norwescy skoczkowie narciarscy